Зернецький Павло Васильович — професор кафедри англійської мови в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».
 Зернецький Борис Федорович — український вчений-палеонтолог, стратиграф та морський геолог, доктор геолого-мінералогічних наук, головний науковий співробітник відділу кайнозою Інституту геологічних наук НАН України.
Прізвища